НФЛ в сезоне 2000 — стал 81-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Wild-Card 
 (АФК) Майами Долфинс — Индианаполис Колтс 23:17 ОТ
 (АФК) Балтимор Рэйвенс — Денвер Бронкос 21:3
 (НФК) Миннесота Вайкингс — Нью-Орлеан Сэйнтс 34:16
 (НФК) Филадельфия Иглз — Тампа Бэй Баккэнирс 21:3

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Окленд Рэйдерс — Майами Долфинс 27:0
 (АФК) Теннеси Тайтанс — Балтимор Рэйвенс 10:24
 (НФК) Нью-Йорк Джайентс — Филадельфия Иглз 20:10
 (НФК) Миннесота Вайкингс — Нью-Орлеан Сэйнтс 34:16

Финалы конференций 
 (АФК) Окленд Рэйдерс — Балтимор Рэйвенс 3:16
 (НФК) Нью-Йорк Джайентс — Миннесота Вайкингс 41:0

Супербоул XXXV 
 Балтимор Рэйвенс — Нью-Йорк Джайентс 34:7

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей, ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено

 Грин Бэй Пэкерз финишировали выше Детройт Лайонс благодаря лучшему результату с командами Центрального дивизиона (5:3 против 3:5 у Лайонс). 
 Нью-Орлеан Сэйнтс финишировали выше Сент-Луис Рэмс благодаря лучшему результату с командами Западного дивизиона (7:1 против 5:3 у Рэмс).
 Тампа Бэй Баккэнирс получил вторую дополнительную путевку в плей-офф благодаря личной победе над Сент-Луис Рэмс.

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

Сезоны НФЛ